Гонди:

 Гонди — язык в Индии;
 Род Гонди — знатное франко-итальянское семейство.

См. также 
 Палаццо Гонди